A 21 313-as számú mellékút egy rövid, kevesebb, mint négyszáz méteres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Pest megyében, Göd belterületén. A 2-es főútból ágazik ki, annak a 24+00-as kilométerszelvénye közelében. Délkelet felé halad, Köztársaság út néven. majd a Budapest–Szob-vasútvonal nyomvonalát elérve délnek fordul és amellé simul. Innentől a Rákóczi Ferenc utca nevet viseli; a gödi állomásig tart.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 390 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 20.

Jegyzetek 

21313
Göd